Pfaffenberg heißen folgende geographische Objekte:
 Pfaffenberg (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Pfaffenberg (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pfaffenberg (Bösenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bösenbrunn, Vogtlandkreis, Sachsen
 Pfaffenberg (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Pfaffenberg (Jettenbach), Ortsteil der Gemeinde Jettenbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Pfaffenberg (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Pfaffenberg (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pfaffenberg (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Pfaffenberg (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Pfaffenberg (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pfaffenberg (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
Pfaffenberg (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Pfaffenberg (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pfaffenberg (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pfaffenberg (Zell im Wiesental), Ortsteil der Stadt Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

 Pfaffenberg (Gemeinde Obervellach), Katastralgemeinde von Obervellach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Pfaffenberg (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pfaffenberg (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pfaffenberg (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pfaffenberg (Gemeinde Rüstorf), Ortschaft der Gemeinde Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Pfaffenberg (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft der Marktgemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Pfaffenberg (Gemeinde Mattsee), Ortsteil von Mattsee, Bezirk Salzburg-Land
 Pfaffenberg (NSG), Naturschutzgebiet im Landkreis Haßberge in Bayern
 Pfaffenberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg

Berge, Erhebungen:
 Pfaffenberg (Schönwald) (711 m), im Hohen Fichtelgebirge bei Schönwald, Landkreis Wunsiedel, Oberfranken, Bayern
 Pfaffenberg (Vielitz) (672 m), Berg im Fichtelgebirge, bei Selb-Vielitz, Landkreis Wunsiedel, Oberfranken, Bayern
 Pfaffenberg (Taunus) (596 m), im Taunus bei Schmitten. Hochtaunuskreis, Hessen

 Pfaffenberg (Hohenstein-Ernstthal) (479 m), im Erzgebirgsvorland, bei Hohenstein-Ernstthal, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Pfaffenberg (Wendelsheim) (472 m), Berg bei Wendelsheim, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Pfaffenberg (Straßberg) (440 m), Berg im Unterharz bei Straßberg, Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Pfaffenberg (Spessart) (432 m), im Spessart zwischen Bessenbach und Soden, Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg, Bayern
 Pfaffenberg (Großschönau) (418 m), bei Großschönau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Pfaffenberg (Wien) (415 m), im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling
 Pfaffenberg (Obersöllbach) (ca. 395 m), Sporn der Waldenburger Berge bei Obersöllbach, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Pfaffenberg (Eiserode) (335 m), bei Löbau-Eiserode, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Pfaffenberg (Deutsch-Altenburg) (331 m), Berg bei Bad Deutsch-Altenburg, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Hattenheimer Pfaffenberg (ca. 90 m), Weinberg des Rheingaus bei Hattenheim am Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Pfaffenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Pfaffenberg (1888–1971), deutscher Lehrer und Palynologe

Siehe auch:
 Dohlenstein und Pfaffenberg
 Pfaffe
 Pfaffenberger